Вейо, Вёйо, Вельо ():
 Вейо, Клод (1925—2008) — французский сценарист, писатель и журналист, автор научно-фантастической и детско-юношеской литературы.
  — французский клерикальный журналист и литератор, автор проекта отделения церкви от государства.
  — французский журналист, младший брат Луи В.
  — французский журналист, сын Эжена В.
  — французский журналист, сын Эжена В.
 Вёйо, Пьер (1913—1968) — французский кардинал.

См. также 
 Вьейо (Vieillot)
 Вельо
 Вейи

Примечания